Huonker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Huonker, genannt Andy, auch „Gold-Huonker“ (1852–1931), Auswanderer und Goldsucher
 Birgit Huonker (* 1961), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Gunter Huonker (1937–2021), deutscher Politiker (SPD)
 Gustav Huonker (1922–2019), Schweizer Journalist, Publizist und Politiker (SP), Vater von Thomas
 Laura Huonker (* 1981), Schweizer Regisseurin und Politikerin (AL), Tochter von Thomas
 Martin Huonker (1896–1990), deutscher Evangelist und Apostel der Kirche Christi mit der Elias-Botschaft
 Thomas Huonker (* 1954), Schweizer Historiker und Politiker (SP), Sohn von Gustav, Vater von Laura